Niemcy:
 Sarstedt – miasto w Dolnej Saksonii, w powiecie Hildesheim

Osoby:
 Peter Sarstedt – brytyjski muzyk
 Robin Sarstedt – brytyjski muzyk